Tectura är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gray 1847. Enligt Catalogue of Life ingår Tectura i familjen Lottiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Acmaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Tectura